Sants
 Sant Colomà de Lindisfarne
 Sant Colomà de Stockerau
 Sant Colomà de Würzburg